Ambulacraria — надтип вторинноротих тварин, що включає типи голкошкірих і напівхордових. Містить понад 20 тис сучасних видів.

Класифікація 
 надтип Ambulacraria
 клада Cambroernida
 †клада Eldoniida
 † Stellostomites Caron, Conway Morris & Shu, 2010
 † Velumbrella?
 † Herpetogaster Caron, Conway Morris & Shu, 2010
 † Rotadisciidae
 † Seputus? Murray, J & MacGabhann 
 Голкошкірі (Echinodermata)
 Напівхордові (Hemichordata)

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що показує еволюційні зв'язки групи:

Примітки 

Вториннороті